Battle Lake kan syfta på följande:
 Battle Lake, Alberta, en sjö i Kanada
 Battle Lake, Minnesota, en ort i USA